Biston huberaria är en fjärilsart som beskrevs av Ernst Ballion 1866. Biston huberaria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
huberaria